SkyOS — это 32-х битная операционная система. Её разработка началась в конце 1996 года группой энтузиастов во главе c координатором Робертом Шелени (Robert Szeleney). Очень скоро появился первый релиз SkyOS, а ещё через два года вышла вторая версия. Проект развивался под лицензией GNU GPL. Однако с выходом 3-ей версии (ближе к 2000 годам) всё изменилось. Роберт Шелени заявил, что SkyOS v3 была полностью переписана с нуля. Проект сменил свою политику, исходные коды больше не публиковались (а опубликованные ранее были удалены), а разработкой SkyOS занялся ограниченный круг людей. К выходу SkyOS 4 (2003 год) система имела продвинутый графический интерфейс и богатые мультимейдиные возможности. Но буквально через 2 месяца SkyOS стала коммерческим проектом. С того момента и по сей день ведётся работа над созданием первой платной версии SkyOS — SkyOS 5.0. Сейчас проект находится в стадии платного бета-тестирования. 

Возможности уже только беты версии SkyOS 5.0 позволяют назвать её вполне полноценной ОС. SkyOS имеет обширную аппаратную поддержку и способна распознать большое количество разнообразного оборудования. Под SkyOS доступны такие известные программы как GTK+, AbiWord, Pidgin, Mozilla Firefox, Thunderbird, OpenTTD, Nvu, Quake, GNU инструментарий и даже Free Pascal.

На 13 декабря 2007 на сайте доступны исходные коды некоторых портированных продуктов, распространяющихся под GNU GPL.

В июне 2009 главный разработчик SkyOS Роберт Шелени объявил о переходе на ядро Linux, что решит проблему с нехваткой драйверов . Ранее, 30 января 2009 года, Роберт Шелени приостановил разработку ОС из-за того, что перестал успевать поддерживать все большее и большее количество нового выходящего оборудования.

09.08.2013 неожиданно для всех после четырёх лет молчания на сайте появилось сообщение разработчика SkyOS Роберта Шелени, о том, что SkyOS (последняя сборка 6947) открыт для публичного использования ("Latest SkyOS Beta now publicly available!"). На сайте был предоставлен серийный номер и имя пользователя для легальной активации продукта. На данный момент разработка прекращена. Официальный сайт не работает и заражен вирусом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт SkyOS
 
 Исходный код SkyOS v.2
 

Любительские и перспективные операционные системы